Язева:
Женская форма фамилии Язев.
Язева — река в Тюменской области.